

Воткінськ — місто республіканського підпорядкування в Удмуртії
 Воткінськ — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Воткінськ